

Arte
 Capricci (Caprichos) − serie di acqueforti-acquetinte di Francisco Goya

Cinema
 Capricci – film del 1942 diretto da Léo Joannon
 Capricci − film del 1969 diretto da Carmelo Bene

Musica
 24 Capricci – composizioni per violino di Niccolò Paganini 
 41 capricci – composizioni per viola di Bartolomeo Campagnoli

Psicologia
 Capricci – comportamento tipico dei bambini

Pagine correlate
Capriccio